Ю́рий Карпе́нко:
 Карпенко, Юрий Александрович (1929—2009) — украинский языковед.
 Карпенко, Юрий Павлович (род. 1961) — российский художник.